

Результаты соревнований

Мужчины 

Зачёт AFUЗачёт PAR

'Зачёт SBX

 Смешанные команды 

 Зачёт кубка мира 

 Мужчины 

 Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'Победы на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020
Кубок мира по сноуборду